Benbo est le nom d'une ancienne famille vénitienne.

Patronyme 

 militaire 
Bonifacio Bembo peintre du 
 Giovanni Francesco Bembo peintre crémonais du 
Benedetto Bembo peintre lombard du 
 (1433-1519) humaniste
Pietro Bembo (1470-1547) cardinal et écrivain .
Giovanni Bembo (1543-1618) doge
Antonia Bembo (1643-1715) chanteuse lyrique et compositrice
 (1652-1705) grand voyageur
 (1823-1882) politicien
Dario Baldan Bembo (né en 1948) chanteur

Architecture 

 Palazzo Bembo palais de Venise

Autres 

 Bembo police d'écriture

Homonymie de patronyme